Richard Burke – brytyjski arystokrata i polityk, 8. książę Clanricarde
 Richard Bourke (1767-1832) – brytyjski biskup kościoła anglikańskiego 
 Richard Bourke (1777-1855) – brytyjski prawnik, oficer i administrator kolonialny, gubernator Nowej Południowej Walii
 Richard Bourke (1822-1872) – brytyjski polityk i administrator kolonialny, wicekról Indii, 6. hrabia Mayo
 Richard Burke (1932–2016) – irlandzki polityk
 Richard Burke – brytyjski aktor

Zobacz też